

Прізвище 
Ре́ріх:

 Реріх Катерина Едуардівна — революціонерка.
 Реріх Костянтин Едуардович (1878—1934) — механік.
 Реріх Микола Костянтинович (1874—1947) — художник, філософ, археолог, мандрівник і письменник.
 Реріх Олена Іванівна (1879—1955) — філософ.
 Реріх Святослав Миколайович (1904—1993) — художник.
 Реріх Юрій Миколайович (1902—1960) — сходознавець.

Інше 
 4426 Реріх